E 404 steht für:
 Alginsäure, Geliermittel
 Europastraße 404, Belgien

Abkürzung